Dogepaleis (Venetië) - een paleis aan het San Marcoplein in Venetië
 Dogepaleis in Venetië (Monet) - schilderij van Claude Monet
 Dogepaleis in Venetië (Grubacs) - schilderij van Carlo Grubacs
 Dogepaleis in Venetië (Guardi) - schilderij van Francesco Guardi
 Dogepaleis in Venetië (Renoir) - schilderij van Pierre-Auguste Renoir
 Dogepaleis in Venetië (Von Alt) - schilderij van Rudolf von Alt
 Dogepaleis in Venetië (Ziem) - schilderij van Felix Ziem

Zie ook
 Dogepaleis (Venetië) - het paleis in Venetië, onderwerp van bovenstaande schilderijen